Žíhání může souviset s následujícími hesly:

žíhání (chemie) – zahřívání látky, při které se zbavuje vody, oxidu uhličitého a jiných látek
žíhací kelímek – nádobka určená k žíhání chemických látek
žíhání (metalurgie) – způsob tepelného zpracování slitin
žíhání (keramika) – keramika
simulované žíhání – v umělé inteligenci způsob prohledávání stavového prostoru
proužkování – střídání proužků barev